Mozambikaans basketbalteam (mannen)
 Mozambikaans basketbalteam (vrouwen)